Un viraje es dextrógiro si se traza en el sentido de las agujas del reloj, en contraposición a levógiro. El movimiento dextrógiro fue tomado del movimiento relativo de la sombra en los relojes de sol, que en el hemisferio norte gira a la derecha, vista desde arriba.

Nótese que decir «giro a la derecha/izquierda» es ambiguo.

Etimología 
Dextro proviene del latín dexter, y este del griego δεξιός (dexiós): derecho; levo, del latín lævus (levus): izquierdo. Ambos conceptos también se denominan dextrorrotatorio y levorrotatorio, respectivamente. La primera aparición del término en un diccionario en español data de 1895.
.

Botánica 
 En botánica, adjetivo que indica la dirección de los bejucos y zarcillos de algunas plantas de guía: el movimiento en el sentido de las agujas del reloj se llama dextrógiro; el movimiento en sentido contrario, levógiro.

Zoología 
 La concha de las caracolas marinas es una pieza enrollada en espiral. Mirándola de frente, por así decirlo, con la abertura más cerca de nosotros y el ápice (el extremo puntiagudo) más lejos, en la mayoría de ellas la abertura está a la derecha; se dice que es una especie dextrógira. A veces se encuentran ejemplares levógiros de estas especies, muy apreciados por los coleccionistas, que se refieren a ellos como “zurdos”.

Física 
 En electromagnetismo, estos adjetivos se usan para caracterizar la polarización del campo electromagnético.

Matemáticas 
 En matemáticas, un giro en sentido contrario a las agujas del reloj  (sentido anti horario) se considera un giro en sentido positivo; si es siguiendo a las agujas (sentido horario), es un giro negativo. Véase también la regla de la mano derecha.

Meteorología 
 En meteorología, se aplican estos términos al cambio en la dirección del viento con la altura.

Química 
 En química, se denomina así a la sustancia que tiene la propiedad de girar el plano de la luz polarizada hacia la derecha o izquierda, respectivamente. Véase isomería, enantiómero y quiralidad.
 En bioquímica, isómero óptico cuyo carbono asimétrico está desplazado a la izquierda o a la derecha, respectivamente. Es la imagen especular del isómero contrario.

Balística 
 En un revólver, el sentido de giro del cilindro cuando se monta el martillo o se dispara en doble acción, lo cual causa la rotación de aquel.
 En balística, el sentido de giro de las estrías del ánima del cañón, el cual provoca que, al iniciarse el disparo, el proyectil avance y rote sobre sí mismo en uno u otro sentido.

Véase también 
 Quiralidad (desambiguación)
 Sinistral y dextral
 Izquierda y derecha en el Cosmos

Referencias 

Estereoquímica
Orientación